Терновский Свято-Вознесенский монастырь — женский монастырь Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Описание 
Находится в городе Терновка. Основан в 1998 г. на месте Свято-Вознесенского храма на окраине города. Там уже имелся земельный участок площадью 0,96 га, хозяйственные постройки, помещения для проживания нескольких человек. В обители 5 насельниц.

Престольный праздник — Вознесение Господне.

Духовно окормляет монастырь протоиерей Владимир Компаниец, настоятель Свято-Вознесенского храма города Терновка.

Старшая сестра — монахиня Вера (Вострова).

Местонахождение 
Адрес: 51500, Украина, Днепропетровская обл., Павлоградский р-н, г. Терновка, ул. Интернациональная, 60.

Проезд: авт. от ж/д ст. «Павлоград-1» или марш. такси от автост. Днепропетровска.

Примечания 

Терновский
Монастыри Вознесения Господня
Монастыри Днепропетровской епархии
Православные монастыри Днепропетровской области
Терновка